Recedent – gatunek o liczebności poniżej 2% (lub o dominacji w przedziale 1-2%)  w danym ekosystemie, stanowisku czy siedlisku, wskaźnik używany w badaniach ekologicznych i zoocenologicznych.

Zobacz też: dominacja (biologia), klasy dominacji.

Typologia organizmów
Hydrobiologia